Philipp Müller peut désigner :
  (1585-1659), physicien, mathématicien et médecin allemand ;
  (1640-1713), théologien luthérien allemand ;
 Philipp Müller, pseudonyme de  (1891-1963), écrivain et sociologue américain d'origine austro-hongroise ;
  (1931-1952), communiste allemand, abattu par la police ouest-allemande à l'âge de 21 ans lors d'une manifestation en opposition à la remilitarisation de la République Fédérale d'Allemagne car il portait le drapeau interdit de la Jeunesse Allemande Libre (FDJ) dont il devient le martyre (chaque année la RDA attribuait une Médaille Philipp Müller pour récompenser le courage et la dignité d'un jeune est-allemand) 
 Philipp Müller (1952-), homme politique suisse ;
  (1960-), théologien allemand ;
  (1984-), joueur allemand de handball ;
 Philipp Müller-Gebhard (1889-1970),  allemand ;
 Philipp Ludwig Statius Müller (1725-1776), zoologiste allemand.

Voir aussi 
 
 Philippe-Jacques Müller (1832-1889), botaniste français